Курник — господарське приміщення для утримання курей.
 Курник — вид пирога з курятиною.
 Курник — замок XIV ст. в однойменному місті в Польщі, пам'ятка історії.

Топоніми 

 Курник — місто у Великопольському воєводстві.
 Курник — гміна у Великопольському воєводстві, що включає й однойменне місто.

Див. також 
 Курники